А-ліга 1997—1998 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Кареда (Шяуляй).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Екранас взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як переможець Кубку Литви 1997—1998.
2. На місці клубу Гележиніс вілкас з наступного сезону в А-лізі взяв участь Жальгіріс-2.
3. Клуб Ранга-Політехніка залишив А-лігу .

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1997—1998
Литва
Литва
1997 у Литві
1998 у литовському спорті